Braun est un mot allemand d'origine germanique qui signifie marron (en anglais : brown, en néerlandais bruin, etc.) et qui est passé dans les langues romanes (français : brun, espagnol : bruno). C'est aussi le nom qui désigne les ours dans les fables. Ce nom est porté par plusieurs personnes célèbres.

Patronyme 

 Adolphe Braun (1812-1877), photographe français ;
 Alexander Braun (1805-1877), botaniste allemand ;
 Alexandra Braun (née en 1983), mannequin et actrice vénézuélienne ;
 Alexandre Braun (1847-1935), juriste et homme politique belge ;
 Alfred Braun (1888-1978), acteur, réalisateur, scénariste et producteur allemand ;
 Antoine Braun (1893-1980), théologien dominicain belge ;
 Antoine-Nicolas Braun (1815-1885), missionnaire jésuite français ;
 Arik Braun (né en 1988), joueur d'échecs allemand ;
 Auguste Braun (1831-1896), général français ;
 Boris Braun (1920-2018), professeur d'université croate, survivant de la Shoah ;
 Carl Braun (1927-2010), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Carol Moseley-Braun (née en 1947), femme politique américaine ;
 Dieter Braun (né en 1943), pilote de vitesse motocycliste allemand ;
 Egidius Braun (1925-2022), président de la fédération allemande de football ;
 Emil Braun (1809-1856), archéologue allemand ;
 Émile Braun (1849-1927), ingénieur et homme politique belge ;
 Eva Braun (1912-1945), épouse d'Adolf Hitler ;
 Ewa Braun (née en 1944), décoratrice, costumière et directrice artistique polonaise ;
 Felix Braun (1885-1973), écrivain, poète et dramaturge autrichien ;
 Ferdinand Braun (1850-1918), physicien allemand ;
 François Braun (né en 1962), médecin français ;
 Frédéric Ferdinand Braun (1812-1854), écrivain français;
 Gabriel Braun (1921-1983), footballeur français ;
  ;
 Gérard Braun (né en 1937), homme politique français ;
 Gregor Braun (né en 1955), coureur cycliste allemand ;
 Hanns Braun (1886-1918), athlète allemand ;
 Harriet Braun (née en 19??), scénariste et productrice britannique ;
  ;
 Hel Braun (1914-1986), mathématicienne allemande ;
 Hermann Braun (1917-1945), acteur allemand ;
 Herman Braun-Vega (1933-2019), peintre péruvien ;
 Isabella Braun (1815-1886), écrivain bavarois ;
 Jayme Caetano Braun (1924-1999), musicien, poète et compositeur brésilien ;
 Jeanne Braun (2007-), cavalière de voltige française ;
 Jennifer Braun (1991-), chanteuse allemande ;
 Johanna Braun (1929-2008), écrivaine allemande de science-fiction ;
 Joseph Braun (colonel) (1759-1830), général de brigade honoraire français ;
 Josias Braun-Blanquet (1884-1980), botaniste suisse ;
 József Braun (1901-1943), footballeur hongrois ;
  ;
 Kaspar Braun (1807-1877), peintre, dessinateur, illustrateur, graveur sur bois, et éditeur bavarois ;
 Lasse Braun (1936-2015), producteur franco-italien ;
 Lilian Jackson Braun (1913-2011), écrivain américain ;
 Lily Braun (1865-1916), écrivaine allemande ;
 Louis Braun (1836-1916), peintre allemand ;
 Lucien Braun (1923-2020), historien français ;
 Madeleine Braun (1907-1980), femme politique et éditeur française ;
 Margarete Braun (1915-1987), membre du cercle social intime d'Adolf Hitler ;
 Marie Braun (1911-1982), nageuse néerlandaise ;
 Matt Braun (né en 1932), écrivain américain ;
 Matthias Braun (1684-1738), sculpteur autrichien ;
 Max Braun (1883-1967), ingénieur allemand ;
 Max Braun (1890-1951), ingénieur, inventeur et entrepreneur allemand ;
 Maxim Braun (1993-), biathlète kazakh ;
 Nico Braun (né en 1950), footballeur luxembourgeois ;
  ;
 Otto Philipp Braun (1798-1869), militaire bolivien, colombien, péruvien et monténégrin ;
 Pierre Braun (1872-1956), juriste et homme politique luxembourgeois ;
 Pierre-Victor Braun (1825-1882), religieux de Saint Vincent de Paul ;
 Rick Braun (né en 1955), trompettiste de jazz américain ;
  (né en 1981), producteur de musique et parolier danois ;
 Ryan Braun (né en 1983), joueur de baseball américain ;
 Sabine Braun (née en 1965), athlète allemande ;
 Sigismund von Braun (1911-1998), diplomate allemand ;
 Tamara Braun (née en 1971), actrice américaine ;
 Théo Braun (1920-1994), homme politique français ;
 Théodore Braun (1805-1887), personnalité protestante de Strasbourg ;
 Thomas Braun Sr (1814-1906), pédagogue belge ;
 Thomas Braun (1876-1961), juriste et poète belge ;
 Thor Braun (1999-), acteur néerlandais;
  (1935-2001), chanteur d'opéra canadien ;
 Volker Braun (né en 1939), écrivain allemand ;
 Wernher von Braun (1912-1977), ingénieur allemand ;
 Yaël Braun-Pivet (née en 1970), avocate et femme politique française.

Pseudonyme 

 M. G. Braun (1919-1984), romancier français.

Économie 
 B. Braun, compagnie pharmaceutique allemande.
 Braun, fabricant d'appareils ménagers allemand.

Cinéma 

 Le Mariage de Maria Braun, film allemand de Rainer Werner Fassbinder.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme germanique
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien